Megaira bzw. Megäre steht für:

 eine Rachegöttin der griechischen Mythologie, siehe Erinnyen
 (464) Megaira, ein Asteroid des Hauptgürtels

Siehe auch:

 Die Megären des Meeres